Buchanan este un nume propriu din arealul limbii engleze, care se poate referi la,

Oameni 

 Buchanan (nume de familie)
 Bob Buchanan, ofițer de poliție din Irlanda de Nord;
 James Buchanan, cel de-al 15-lea Președinte al Statelor Unite ale Americii;
 James M. Buchanan, economist american, deținător al premiului Nobel pentru economie.

Locuri, localități

Africa 

 Buchanan, Liberia

Antarctica 

 Buchanan Point, Insula Laurie

Canada 

 Buchanan, Saskatchewan

Puerto Rico 

 Fort Buchanan, Puerto Rico, un fort al United States Army.

Regatul Unit 

 Buchanan, Stirling, Scoția

Statele Unite ale Americii 

 Localități

 Buchanan, California (dezambiguizare)
 Buchanan, comitatul Madera, statul , fostă localitate;
 Buchanan, comitatul Tuolumne, statul , comunitate neîncorporată;
 Buchanan, statul , oraș;
 Buchanan, statul , comunitate neîncorporată;
 Buchanan, statul , oraș;
 Buchanan, statul , sat;
 Buchanan, statul , oraș;
 Buchanan, statul , comunitate neîncorporată;
 Buchanan, statul , comunitate neîncorporată;
 Buchanan, statul , târg;
 Buchanan, statul , târg;
 Fort Buchanan, statul , fostă bază militară a United States Army.

 Comitate

 Comitatul Buchanan (dezambiguizare)

 Districte

 Districtul Buchanan (dezambiguizare)

Muzică 

 Buchanan (band), formație din Australia de rock alternativ.

Alte utilizări 

 Clan Buchanan
 Buchanan (vehicul), realizator de autovehicule din Australia;
 Buchanan (cal), o varietate de cal de rasă american de curse;
 Buchanan High School (Clovis, California), liceu din localitatea Clovis, statul , ;
 Buchanan High School, North Lanarkshire, liceu din localitatea Coatbridge, Scoția;
 Buchanan's, un tip de whiskey scoțian.

Vezi și 

 Comitatul Buchanan (dezambiguizare)
 Districtul Buchanan (dezambiguizare)
 Buchanan Valley (dezambiguizare)
 Buckhannon

Nume proprii